298-я истреби́тельная авиацио́нная диви́зия ПВО (298-я иад ПВО) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 

 298-я истребительная авиационная дивизия;
 298-я истребительная авиационная дивизия ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 45156.

История и боевой путь дивизии 
298-я истребительная авиационная дивизия начала формирование на основании приказа НКО № 0654 от 23.08.1942 г. и сформирована 1 сентября 1942 года приданием 628-го, 982-го, 983-го истребительных авиационных полков и 253-й отдельной роты связи в составе ВВС Закавказского фронта в Тбилиси:
 управление дивизии - в районе хлебозавода в Тбилиси;
 982-й истребительный авиационный полк ПВО на ЛаГГ-3 и И-16, базирование временно на аэродроме Новоалексеевка;
 983-й истребительный авиационный полк ПВО на И-153, базирование временно на аэродроме Солёные озёра;
 628-й истребительный авиационный полк ПВО по прибытии из 5-й воздушной армии базировать временно на аэродроме Новоалексеевка.

С 9 сентября 1942 года приказом Командующего ИА ПВО ТС в состав дивизии включен 35-й истребительный авиационный полк ПВО, базируемый: штаб полка - Батуми, 1-я и 2-я эскадрильи на ЛаГГ-3, Харрикейн и МиГ-3 в Кобулети, 3-я эскадрилья - аэродром Чорох на И-153.

К 6 ноября 1942 года 983-й истребительный авиационный полк ПВО перебазирован на аэродром Вазиани и имел 22 боеготовых экипажа на И-153, а 16 апреля 1943 года полк перебазировался на аэродром Гардабани. 26 апреля 1943 года 628-й истребительный авиационный полк ПВО убыл в состав 126-й истребительной авиационной дивизии ПВО в Краснодар.

Дивизия выполняла задачи ПВО промышленных и оборонных объектов, транспортных магистралей и политико-административных центров Закавказья. Её части принимали участие в битве за Кавказ, в Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операциях, в ходе которых прикрывали боевые порядки, коммуникации и тыловые объекты войск Закавказского фронта. Всего за 1943 год при отражении налётов вражеской авиации на обороняемые объекты дивизией было произведено 890 боевых самолёто-вылетов, в воздушных боях сбито 9 самолётов противника, свои потери — 2 самолёта.

По окончании битвы за Кавказ дивизия продолжала выполнять задачи по прикрытию с воздуха военных и промышленных объектов, транспортных магистралей и политико-административных центров Закавказья.

За 1943 год полки дивизии выполнили 890 боевых вылетов и сбили 9 самолётов противника, за 1944 год частями дивизии выполнено 219 самолёто-вылетов, в воздушных боях сбито 2 самолёта противника, свои потери — 1 самолёт.

Организационно дивизия входила в состав Закавказской зоны ПВО Восточного фронта ПВО. 29 марта 1944 года на основании постановления ГКО № 5508сс Закавказская зона ПВО переформировывалась в Закавказский фронт ПВО. Дивизия вошла в прямое подчинение фронту. С 15 апреля 1945 года Закавказский фронт ПВО приказом НКО № 007 от 23.03.1945 г. расформирован. Задачи ПВО региона были возложены на Бакинскую армию ПВО и 99-ю дивизию ПВО, куда и вошла дивизия.

С 30 сентября 1944 года боевая задача дивизии изменилась. Дивизия во взаимодействии со 2-й и 8-й отдельными бригадами ПВО и Грозненского района ПВО прикрывает военно-промышленные объекты в зоне Тбилиси-Батуми-Грозный. 

В составе действующей армии дивизия находилась с 15 сентября 1942 года по 30 ноября 1942 года.

Послевоенная история дивизии 
298-я истребительная авиационная дивизия после окончания войны входила в состав 99-й дивизии ПВО войск ПВО страны. 9 сентября 1945 года на основании Директивы Генерального Штаба № орг/3/86634 от 27 августа 1945 года дивизия была расформирована в составе 99-й дивизии ПВО войск ПВО страны.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Участие в операциях и битвах 
 прикрытие войск, объектов тыла и нефтеносных районов Кавказа
 Битва за Кавказ — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.
 Моздок-Малгобекская операция — с 1 сентября 1942 года по 28 сентября 1942 года.
 Нальчикско-Орджоникидзевская операция — с 25 октября 1942 года по 12 ноября 1942 года.

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журналы боевых действий 298-й иад
 298th Fighter Aviation Division PVO

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные дивизии ПВО во время Великой Отечественной войны
Участники битвы за Кавказ
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году